Сорокино — ныне не существующее селение на территории Поназыревского района Костромской области России.

Находилось на левом высоком берегу реки Шортюг, в месте впадения в неё маленькой речки Супротивка, в 2 километрах от лесопункта Новый и в 8 километрах от посёлка Полдневица.

История 
Своё название починок получил от заимки лесника Сорокина, в непосредственной близи от которой и была построена деревня.

Починок Сорокино был построен в начале 1930-х годов добровольными переселенцами из деревни Большая Стрелка (Большое Раменье) соседнего Боговаровского района (в то время Вохомского района Вологодской области). Существует легенда, что несколько зажиточных семей таким образом пытались спастись от коллективизации. В 1934-м году в Сорокино был образован маленький колхоз «Заря Востока». Колхоз имел конный двор, кузницу, несколько очищенных от тайги больших полян. Перед войной была построена плотина с мельницей, образован пруд, богатый рыбой. Во все времена деревня была небольшой, около десятка домов, в которых жили семьи Плюсниных (4 семьи с такой фамилией), Огарковых, Поповых, Шадриных, Останиных и других. Практически все семьи, были в той или иной степени связаны родственными связями. В деревне был свой магазин и начальная школа, которая работала в доме колхозника Огаркова.

С началом войны на фронт ушли практически все мужчины призывного возраста. Несколько человек с фронта не вернулись.
С конца 1950-х годов началось укрупнение колхозов и сорокинские земли передали в другой колхоз. Пруд исчез, мельница оказалась разрушенной. Школу и магазин закрыли в конце 1950-х, в связи с возникшим неподалёку более крупным поселком Новый. Постепенно жители Сорокино вышли из колхоза, а с конца 1960-х годов начался отток населения. Оставшиеся были либо пенсионерами, либо работали в Шортюгском лесничестве.

В середине 1970-х в деревне оставалось шесть домашних хозяйств-усадеб.

В 1990 году последние жители (Плюснины) переехали в посёлок Новый — деревня обезлюдела. В 1990-е годы брошенные дома часто служили временным пристанищем для рыбаков, охотников и лесников. Несколько домов были перевезены в соседние населённые пункты. В конце 1990-х годов последние дома сгорели.

Исчезнувшие населённые пункты Костромской области
Урочища Костромской области